Međimurec ist der Familienname der folgenden Personen:
 Josip Horvat Međimurec (1904–1945), jugoslawischer Kunstmaler, Grafiker und Illustrator
 Jože Međimurec (* 1945), jugoslawischer Leichtathlet und Olypionide 
 Ladislav Kralj-Međimurec (1891–1976), kroatischer Maler und Bildhauer 

Siehe auch:
 Međimurje-Pferd